Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1988/89.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (22. bzw. 23. Juli 1988) bis zum Saisonfinale am 17. Juni 1989 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Trainer: Alle Trainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers.
 Position: Angabe der Position des Spielers.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 1988/89.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 1988/89.
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

FC Bayern München 

Trainer: Jupp Heynckes

1. FC Köln 

Trainer: Christoph Daum

Werder Bremen 

Trainer: Otto Rehhagel

Hamburger SV 

Trainer: Willi Reimann

VfB Stuttgart 

Trainer:

Borussia Mönchengladbach 

Trainer: Wolf Werner

Borussia Dortmund 

Trainer: Horst Köppel

TSV Bayer 04 Leverkusen 

Trainer:  (1–25), Jürgen Gelsdorf (26–34)

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Sepp Stabel

FC St. Pauli 

Trainer: Helmut Schulte

Karlsruher SC 

Trainer: Winfried Schäfer

SV Waldhof Mannheim 

Trainer:  (1–14), Günter Sebert (15–34)

Bayer 05 Uerdingen 

Trainer: Rolf Schafstall

1. FC Nürnberg 

Trainer: Hermann Gerland

VfL Bochum 

Trainer: Franz-Josef Tenhagen

Eintracht Frankfurt 

Trainer: Karl-Heinz Feldkamp (1–8),  (9–17), Jörg Berger (18–34)

Stuttgarter Kickers 

Trainer: Manfred Krafft

Hannover 96 

Trainer: Jürgen Wähling (1–8), Hans Siemensmeyer (9–22), Reinhard Saftig (23–34)

Siehe auch 
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 1988/89

1988 89
Bundesliga 1988 89
Bundesliga 1988 89
Kaderliste